Татья́на Петро́вна Знамеро́вская (1912—1977) — советский искусствовед, специалист по искусству Итальянского Возрождения, Испании и Италии XVII века. Доктор искусствоведения, доцент.

Биография 

В своей биографии  она указывает, что родилась в Москве, в семье офицера-артиллериста Петра Иосифовича Знамеровского (умер в 1959 г., похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга). С 1916 года жила в Киеве. Школу посещала с 4-го класса. До этого её воспитательницей была Е.Л. Вишневская, окончившая курс в университете Гренобля. В 1926 году Татьяна Знамеровская переезжает в современный город Пушкин (Детское село), куда её отец был отправлен для обучения на Высших Командирских курсах.

В 1931 г. Знамеровская выходит замуж за Павла Сигизмундовича Чахурского, с которым, по словам самой Татьяны Петровны, было связано "все счастье её жизни". Первое высшее образование Знамеровская получила в Горном институте.

В 1935 г. вслед за супругом она уезжает в Казахстан, в 1936 г. они возвращаются в Ленинград. Знамеровская поступает на заочное отделение исторического факультета ЛГУ.

Во время Великой Отечественной войны вместе с мужем они живут на Дальнем Востоке. С 1944 г. Знамеровская работает библиографом Высшей Офицерской Артиллерийской школы (в Семенове), которой заведовал её отец. В этом же году она переходит на искусствоведческую специальность, только что открывшуюся на истфаке.

В 1946 г. Знамеровская защищает дипломную работу и поступает в аспирантуру, в 1950 году защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме «Рибера и традиции испанского реализма». С этого же времени она преподает на кафедре истории искусства, где я 1949—1975 годах являлась доцентом.

В автобиографии 29.04.1973 г. Знамеровская пишет:

"Теперь, когда основная часть жизни уже позади и неизвестно сколько времени и сил осталось в моем распоряжении, когда на Богословском кладбище спят мои родители ..., оглядываясь назад я чувствую, что прожила счастливую жизнь, понимаю, насколько я должна быть благодарна жизни".

В 1975 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора искусствоведения по теме «Проблемы кватроченто и творчество Мазаччо».

Кроме научных трудов, Знамеровская оставила несколько сборников стихотворений (не опубликованы), которые высоко оценивал В.А. Рождественский. Впервые перевела на русский язык сонеты Рафаэля.

В 1977 году передала в дар свою коллекцию керамики музею Соликамска: «Эту коллекцию можно объединить названием „Керамика мира“, так как были привезены предметы из Италии, Германии, Венгрии, Польши, Украины, Грузии, Прибалтики и др. кроме этой коллекции Татьяна Петровна передала многочисленный личный архив и прекрасное собрание книг по искусству с автографами авторов».

Библиография 
 Главные направления в живописи в XVII веке // Учёные записки ЛГУ. Вып. 160. Л., 1954. с. 218.
 Микельанджело да Караваджо: 1573—1610. — М.: Искусство, 1955.
 Творчество Хусепе Риберы и проблема народности испанского реалистического искусства. — Л., 1955.
 Андреа Мантенья. — Л., 1961.
 «Прядильщицы» как итог развития бытового жанра в творчестве Веласкеса (ко 300-летию со дня смерти) // Научные доклады высшей школы. Серия исторических наук. № 2. 1961.
 Титанические образы // Искусство. 1964. № 2. (О Микеланджело)
  (суперобл.)
 Направление, творческий метод и стиль в искусстве. — Л., 1975.
  (обл.)
 Веласкес. — М.: Изобразительное искусство, 1978. 272 с.
 Караваджо. М., 1978.
  (в пер., суперобл.)
 Хусепе Рибера. М., 1981, 1982 (всего 3 издания)

Примечания

Ссылки 
 Баринов Д. А., Ростовцев Е. А. Знамеровская Татьяна Петровна // Биографика СПбГУ

Персоналии по алфавиту
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Переводчики СССР
Родившиеся в 1912 году
Умершие в 1977 году
Искусствоведы СССР